ISO 3166-2:FR er den franske del ISO 3166-2-koden. Frankrig er underinddelt i:

 France métropolitaine
 22 regioner
 96 departmenter

 Frankrigs oversøiske besiddelser
 4 Oversøiske regioner/departementer, 1 besiddelse og 8 oversøiske kollektiviteter.

Regions koder

Departements koder

Oversøiske regioner/departmenter

DOM-TOM-ROM koder

Se også
 Frankrigs administrative inddeling

FR
Regioner i Frankrig
Departementer i Frankrig